Пиролиз аэрозолей иначе спрей-пиролиз	 (англ. aerosol spray pyrolysis сокр., ASP) — метод получения высокодисперсных порошков, основанный на термическом разложении аэрозоля раствора, содержащего катионы синтезируемого материала в стехиометрическом соотношении.

Описание 

Аэрозоль исходного раствора, обычно создаваемый при помощи ультразвукового диспергатора, током газа-носителя транспортируется через горячую зону печи, температура которой поддерживается выше температуры термического разложения солевых компонентов раствора. Образующийся продукт разложения улавливается различными фильтрами. Производительность процесса определяется преимущественно мощностью используемого ультразвукового устройства и в лабораторных условиях обычно невелика (несколько граммов конечного продукта в час). Продуктом синтеза являются высокодисперсные, обычно нанокристаллические образцы различной степени кристалличности и, в случае многокомпонентных систем, различного фазового состава.

См. также 
 Пиролитическое получение нанопорошков

Литература 
 Gurav A., Kodas T., Pluym T., Yun Xiong. Aerosol Processing of Materials // Aerosol Science and technology. 1993. V. 19. P. 411–452.
 Skrabalak S. E., Suslick K. S. Porous MoS2 Synthesized by Ultrasonic Spray Pyrolysis // J. Am. Chem. Soc. 2005. V. 127. P. 9990–9991.
 Hinklin T. R., Rand S.C., Laine R.M. Transparent, polycrystalline upconverting nanoceramics: Towards 3-D displays // Adv. Mater. 2008. V. 20. P. 1270–1273.
 Chekanova A. E. et al. Soluble microcapsules for non-toxic magnetic fluids // Mendeleev Comm. 2009. V. 19. P. 4–6.

Ссылки 

Коллоидная химия